Литка — округлий м'яз на задній частині голінки людини

Литка — річка в Кіровській області та Удмуртії, ліва притока Ками
 Литка — селище, Афанасьєвський район, Кіровська область